Пауерс има више значења:
 Пауерс (Мичиген)
 Пауерс (Орегон)